Со́то-дель-Ба́рко (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 35,34 км². Население — 4150 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 
 Club Remeros del Nalón

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии